Canadees voetbalelftal (mannen)
 Canadees voetbalelftal (vrouwen)